Кубок Кремля 2014 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в Москве (Россия) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2014 году турнир прошёл с 13 по 19 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Ришар Гаске
 в женском одиночном разряде —  Симона Халеп
 в мужском парном разряде —  Михаил Елгин и  Денис Истомин
 в женском парном разряде —  Светлана Кузнецова и  Саманта Стосур

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавил Милош Раонич (№ 8 в мире в тот период). Канадец покинул соревнование уже после первого матча, а титул разыграли два других сеянных: Марин Чилич и Роберто Баутиста Агут, где более высоко сеянный хорват доказал своё преимущество по итогам двух партий. Сильнейшим несеянным участником приза стал Михаил Кукушкин, добравшийся до полуфинала. Прошлогодний чемпион турнира — Ришар Гаске — участия в турнире не принимал.

Лидерами посева в парном соревновании стали Иван Додиг и Марсело Мело (тогдашние 12-я и 7-я ракетки мира). Как и Раонич, хорват и бразилец задержались в сетке лишь на один матч, а титул достался несеяной команде Франтишек Чермак / Иржи Веселый, в финале сломившей сопротивление вторых ракеток соревнований: Сэмюэля Грота и Криса Гуччоне. Прошлогодние чемпионы — Михаил Елгин и Денис Истомин — не защищали свой титул, но россиянин принимал участие в соревнованиях (в паре с белорусом Сергеем Бетовым) и уступил уже на старте.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Доминика Цибулкова (№ 12 в мире в тот период). Словачка, как и её коллеги в мужских турнирах, проиграла уже на старте, а титул достался шестой ракетке посева Анастасии Павлюченковой, все свои матчи проведшей против несеянных соперниц, а в финале справившись с Ириной-Камелией Бегу. Прошлогодняя чемпионка — Симона Халеп — участия в призе не принимала. Впервые в истории турнира одна из представительниц квалификации смогла добраться до полуфинала основы: при этом Катерина Синякова также не обыграла на пути к этой стадии ни одной сеянной соперницы.

Лидерами посева в парном соревновании стали Екатерина Макарова и Елена Веснина (тогдашние 6-я и 5-я ракетки мира). И здесь первые сеянные не выиграли и матча, а титул разыграли вторая и четвёртая команда этого списка: Мартина Хингис / Флавия Пеннетта и Каролин Гарсия / Аранча Парра Сантонха, где более титулованные и сыгранные швейцарка и итальянка оказались сильнее по итогам двух сетов. Сильнейшие несеянные команды уступили в полуфиналах. Прошлогодние чемпионки — Светлана Кузнецова и Саманта Стосур — не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Марин Чилич обыграл  Роберто Баутисту Агута со счётом 6-4, 6-4.
 Чилич выигрывает 4-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Баутиста Агут уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Р. Беранкис
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А. Карацев
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С. Грот
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А. Рублёв
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= А. Кузнецов
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Р. Баутиста
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= И. Веселый
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Д. Химено
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= И. Додиг
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= П. Риба
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Лайович
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= А. Сеппи
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М. Раонич
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Р. Беранкис
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С. Грот
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Р. Баутиста 
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Э. Гулбис
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Химено
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= И. Додиг
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= А. Сеппи 
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Р. Беранкис
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= Р. Баутиста 
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Э. Гулбис
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= А. Сеппи 
| RD3-score04-1=66
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=63

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= Р. Баутиста 
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Э. Гулбис
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Флавия Пеннетта /  Мартина Хингис''' обыграли  Каролин Гарсию /  Аранчу Парра Сантонху со счётом 6-3, 7-5.
 Пеннетта выигрывает 2-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.
 Хингис выигрывает 3-й титул в сезоне и 40-й за карьеру в туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля

 Мировой Тур ATP 2014 года
 WTA Тур 2014 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2014 года
2014